Чемпионат Петрограда по футболу 1915  стал ХV-м первенством города, проведенным Петроградской Футбол-лигой.

Победителем среди первых команд класса «А» стала команда «Меркур».

Организация и проведение турнира 

В этом сезоне в чемпионате участвовали 19 клубов, разделённых на классы «А», «Б» и «В», выставлявших от двух до четырех команд каждый.

Всего на 10 соревновательных уровнях участвовали 55 команд, представлявшие 19 клубов, и 1002 футболиста . 

На топ-уровне (I команды класса «А») выступали 6 клубов, которые разыгрывали кубок Аспдена:

 «Спорт»
 «Коломяги»
 «Унитас»
 «Меркур»
 «Нарва»
 «Триумф»

Ход турнира 

Чемпионат стартовал 16 августа. Игры прошли по «круговой системе» в два круга. 

Особенностью данного турнира явилась невиданная ранее ротация составов команд, вызванная, по всей видимости, военным временем — некоторые клубы использовали в десяти матчах до четырёх десятков игроков (так, одним из двадцати семи форвардов, выпущенных на поле «Унитасом» в осеннем чемпионате, был легендарный впоследствии 15-летний Михаил Бутусов, дебютировавший в ПФЛ в последнем матче сезона). В этой своеобразной «лотерее» лучшую удачливость и готовность к выступлениям на высоком уровне проявили молодые игроки «Меркура» и «Спорта» (из прошлогоднего победного состава которого на поле появлялись лишь Бодров и Марков), весьма уверенно прошедшие турнир (всего по 4 потерянных очка). После ничьей в очной встрече второго круга команды синхронно пришли к финишу и по регламенту провели дополнительный матч за титул, который протекал сверхупорно на заснеженном и заледенелом поле. И как это случается в футболе, в момент наивысшего накала борьбы защитники «Спорта» допустили элементарную ошибку, и Дмитрий Киселёв, свободно получив мяч возле самых ворот, с близкого расстояния забил "... слишком банальный для такой напряжённой встречи гол", принеся «Меркуру» чемпионство.

Турнирная таблица

Матчи

Минорные турниры

Класс «Б» 
Победитель — «Нева»

Матч за выход в класс «А»: 1 ноября «Нева» 1:0 «Нарва»

2.«Кречет» 3.«Петровский» 4.«Путиловский» 5.«Павловск» 6.«Русско-Азиатский банк»

Класс «В» 
Победитель — «Любители»

Матч за выход в класс «Б»: 1 ноября «Любители» +:- (неявка) «Русско-Азиатский банк»

2.«Мурзинка» 3.«Царское Село» 4.«Гладиатор» 5.«Польский Сокол» 6.«Юниор» 7.«Победа»

Поскольку «Русско-Азиатский банк» прекратил существование, а «Петровский» в следующем сезоне не участвовал в лиговых соревнованиях, то на оказавшееся вакантным место в класс «Б» перешёл также и клуб «Мурзинка»

Младшие команды 

 Победитель соревнований II команд класса «А» — «Нарва»II
 II«Б» — «Кречет»II
 II«В» — «Царское Село»II
 III«А» — «Нарва»III
 III«Б» — «Путиловский»III
 IV«А» — «Нарва»IV
 IV«Б» — «Меркур»IV

Примечания

Комментарии

Источники

Литература

Периодика

Ссылки 

 

Футбольные соревнования в Санкт-Петербурге
1915 год в Санкт-Петербурге